Il tabellone singolare del Singapore Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Boris Laustroer. In finale ha sconfitto Sander Groen con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di serie

  Mark Kaplan (primo turno)
 Non presente
  Steve Guy (primo turno)
  Jonathan Canter (secondo turno)

  Neil Borwick (semifinali)
  Bruce Derlin (quarti di finale)
  Tommy Ho (quarti di finale)
  Mark Keil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Singapore Challenger 1990